QBE se poate referi la: 
 QBE Insurance, companie de asigurări australiană.
 Query by Example, mod de căutare într-o bază de date, folosind valori eșantion într-un șir de text.
 Microsoft Query by Example

Dezambiguizare